Tsunami puede referirse a:
 Tsunami o maremoto.
 Tsunami (canción), sencillo realizado por el dúo canadiense DVBBS y el DJ y productor estadounidense Borgeous.
 Tsunami (Montaña Rusa), montaña rusa construida por Schwarzkopf y diseñada por Werner Stengel, ubicada en el Parque Temático «Isla San Marcos».
 Satoshi Tsunami (都並 敏史, Tsunami Satoshi), exfutbolista japonés.
 Tsunami, canción de la cantante Katy Perry.